Zilla (spinnen), geslacht van wielwebspinnen
Zilla (planten), geslacht uit de kruisbloemfamilie
 Zilla (monster), een monster onder andere uit de Amerikaanse film Godzilla uit 1998